Replicas peut désigner :

 Replicas, second album de Gary Numan, avec le groupe Tubeway Army, enregistré en 1979 ;
 , un film de science-fiction américain réalisé par Jeffrey Nachmanoff en 2018.